Des élections municipales partielles se déroulent en Italie au printemps 2012. Elles concernent  communes (sur ) et se déroulent sur deux tours à quinze jours d'intervalle. Le premier tour se déroule les 6 et 7 mai (dimanche de 8 h à 22 h, puis lundi de 7 h à 15 h), tandis que le ballottage, concernant 118 communes, se déroule les dimanche 20 et lundi 21. Trois régions autonomes organisent leurs propres élections en mai ou en juin : le Trentin-Haut-Adige le , le Val d'Aoste le 27 mai et la Sardaigne les 10 et . D'autres sources, comme La Repubblica, donnent un total de 945 communes dont 26 chefs-lieux de provinces. Sans compter le Frioul-Vénétie Julienne, également région autonome, elles concernent .

Ce sont les premières élections organisées en Italie après la chute du gouvernement Silvio Berlusconi IV et avec le gouvernement Mario Monti, sous le contrecoup de la crise importante de la Ligue du Nord (qui perd tous ses ballotages) et l'émergence du Mouvement 5 étoiles (« Grillini »), contestataire, de Beppe Grillo. Sur 177 villes de plus de , 92 sont remportés par le centre gauche (au lieu de 45 en 2007).

Résumé

Résultats par ville

Vérone 
Flavio Tosi, qui voulait initialement une liste à son nom, se présentera finalement sous les couleurs de la Ligue du Nord, où il est hostile à un éventuel retour d'Umberto Bossi. Le PdL présente une coalition de centre droit avec UdC et FLI derrière Luigi Castelletti. Le Centre-gauche est uni (PD-IdV-PRC-PdCI-SEL) derrière Michele Bertucco, tandis que le Mouvement 5 étoiles présente Gianni Benciolini. Tosi est réélu dès le premier tour.

Vote populaire

Gênes 
Dans cette capitale régionale, la gauche réunie soutient, après des primaires, le socialiste Marco Doria (soutenu par le Parti démocrate, Italie des Valeurs, Parti socialiste italien, Fédération de la gauche, composée de Refondation communiste et du PdCI, et Gauche, écologie et liberté (SEL), ainsi que trois listes citoyennes). Ses principaux opposants sont Enrico Musso, soutenu par le centre droit ( dont le petit Parti libéral italien) tandis que le Peuple de la liberté soutient Pierluigi Vinai (avec la Démocratie chrétienne et deux listes citoyennes). La Ligue du Nord et les « Grillini » s'y présentent isolément comme la plupart du temps dans ces élections locales. Après être arrivé en tête au premier tour, Marco Doria est aisément élu au ballotage contre Enrico Musso, tandis que le candidat du PdL est éliminé dès le premier tour.

Vote populaire

Parme 
Dans le chef-lieu de l'Émilie, dans une ville qui se remet mal d'un scandale politique qui a conduit à une administration extraordinaire par un préfet, le PD et l'IdV sont unis derrière Vincenzo Bernazzoli. Le PdL soutient Paolo Buzzi tandis que la Ligue du Nord, Andrea Zorandi. L'UdC présente Elvio Ubaldi et les 5 étoiles, Federico Pizzarotti. La gauche radicale présente des listes séparées pour les PRC, PdCI et PCL. À la surprise générale, Pizzarotti se qualifie au second tour, loin derrière le candidat de Centre-gauche et remporte l'élection avec plus de 60 % des voix. C'est la seule grande ville et le seul chef-lieu qui est conquis par les Grillini.

Vote populaire

L'Aquila 
Le Centre-gauche voit le PD avec la gauche (SEL et PRC-PdCI) et avec l'Alliance pour l'Italie, soutenir le maire actuel, Massimo Cialente, tandis que l'IdV présente son propre candidat, Angelo Mancini. Le PdL et FLI se présentent séparément, et soutiennent respectivement Pierluigi Properzi et Enrico Perini, tandis que l'UDC (avec l'UDEUR et les Verts) appuie Giorgio De Matteis. Beppe Grillo soutient Rosetta Enza Blundo. Cialente et De Matteis se qualifient pour le second tour. Mancini donne son appui à Cialente. Ce dernier est aisément réélu au ballotage.

Vote populaire

Tarente 
Le maire sortant, Ippazio Stefàno, de gauche, un ancien communiste italien qui a récemment rejoint SEL, est largement soutenu par le Centre-gauche, y compris par l'UdC, l'Alliance pour l'Italie, l'UDEUR et une liste citoyenne. Filippo Condemi est le candidat du Peuple de la liberté. Dante Capriulo représente une coalition de gauche, incluant le PRC; Angelo Bonelli est appuyé par une coalition écologiste, constitué de son parti, la FdV, et de plusieurs listes civiques, tandis que Mario Cito est le candidat d'une coalition d'extrême-droite, incluant La Droite, la Flamme tricolore et son parti, la Ligue d'action méridionale. Ce dernier se qualifie pour le second tour, face au maire sortant. Stefano est facilement réélu au ballotage.

Vote populaire

Catanzaro 
Dans la capitale régionale de Calabre, les citoyens sont ramenés aux urnes quelques mois seulement après l'élection municipale de l'année précédente, puisque le maire sortant, Michele Traversa (PdL), a démissionné, pour être député au parlement italien. Pour lui succéder, le Centre-droit présente l'ancien maire Sergio Abramo, tandis que le Centre-gauche représente son candidat du dernier scrutin, Salvatore Scalzo. Le Centre (UdC-MpA-FLI) présente, cette fois, son propre candidat, Giuseppe Celi. Abramo l'emporte dès premier tour.

Vote populaire

Palerme 
Dans cette autre capitale régionale et insulaire, le , qui tenait la ville, s'est divisé avec d'un côté l'UdC, qui s'est alliée avec le PdL avec Massimo Costa, tandis que Futur et liberté pour l'Italie appuie Alessandro Aricò. La gauche est également plutôt divisée en raison de primaires très disputées, et qui ont vu la défaite de la candidate du Parti démocrate, Rita Borsellino : le PD et Gauche, écologie et liberté soutiennent donc Fabrizio Ferrandelli tandis que l'Italie des valeurs (qui soutenait Borsellino dans les primaires) représente finalement l'ancien maire Leoluca Orlando avec le PRC et les Verts. Riccardo Nuti est l'outsider du Mouvement 5 étoiles. Après l'élimination de tous les partis de droite et de centre droit, le ballotage voit s'affronter Orlando, favori, contre Ferrandelli, dans une ville qui était pourtant détenue par la droite. Orlando redevient pour la quatrième fois maire de Palerme avec près de 70 % et après avoir frôlé l'élection dès le premier tour.

Vote populaire

Autres villes 
 Monza : le Centre-gauche se présente au grand complet avec une coalition formée du PD, IdV, SEL, PRC-PdCI, qui soutient Roberto Scanagatti, dans une ville longtemps marquée par la droite. Les Verts ont leur propre candidat, Attilio Tagliabue. Le PdL soutient Andrea Mandelli, tandis que la Ligue du Nord soutient Marco Mariani. L'UDC est seule avec Anna Martinetti. C'est la gauche qui l'emporte au ballotage, aisément.

 Plaisance: le maire sortant de Centre-gauche, Roberto Reggi, ne se représente pas, après deux mandats. Le PD présente Paolo Dosi, appuyé par les forces de gauche (SEL, FdS, PSI, IdV) et les Modérés, tandis que le Centre-droit est désuni. En effet, Andrea Paparo est candidat du PdL (appuyé par deux listes civiques), la Ligue du Nord présente Massimo Pelledri (avec deux listes civiques aussi), et l'UdC présente son propre candidat, Pierpaolo Gallini. Le M5S présente, pour sa part, la candidature de Mirta Quagliaroli. Arrivé largement en tête au premier tour, Dosi l'emporte au ballotage contre Paparo, avec plus de 57% des voix.

Résumé 
Les principales villes concernées sont (par ordre décroissant de population, région, province, population, nom du maire en 2007, nom du maire en 2012) :
 en Sicile, Palerme 		(avec une administration nommée par le Gouvernement), bascule avec Leoluca Orlando (IdV)
 en Ligurie, 	Gênes 		Marta Vincenzi, reste à gauche avec le socialiste Marco Doria (SEL) à 59,71 %
 en Vénétie, 	Vérone 		Flavio Tosi, réélu au premier tour avec 57,32 %, seul maire de la Ligue du Nord qui l'emporte (les 7 ballotages de la Ligue sont tous perdus).
 dans les Pouilles, 	Tarente 		Ippazio Stefano, réélu au ballotage avec 69,67 %
 en Émilie-Romagne, 	Parme 		(avec une administration nommée par le Gouvernement), bascule avec Federico Pizzarotti (M5S).
 en Lombardie, province de Monza et de la Brianza, 	Monza		Marco Mariani, bascule à gauche avec Roberto Scanagatti, 63,39 %
 Emilia-Romagna, 	Plaisance		Roberto Reggi, reste à gauche avec Paolo Dosi, 57,77 %
 Pouilles,	Lecce		Paolo Perrone, réélu au premier tour avec 64,30 %
 Ligurie,	La Spezia		Massimo Federici, réélu au premier tour avec 52,54 %
 au Piémont, 	Alexandrie		Piercarlo Fabbio, bascule à gauche avec Maria Rita Rossa, avec 67,97 %
 en Calabre,	Catanzaro 	(avec une administration nommée par le Gouvernement), , reste à droite au premier tour avec 50,08 % et Sergio Abramo
 en Toscane, 	Pistoia		Renzo Berti, reste à gauche, Simone Bertinelli 59,04 %
 Puglia, 	Brindisi		(avec une administration nommée par le Gouvernement), , bascule à gauche, avec Cosimo Consales, au premier tour 53,16 %
 en Campanie, 	province de Naples, Torre del Greco		Ciro Borriello, bascule à gauche avec Gennaro Malinconico 52,26 %
 Lombardie,	Côme		Stefano Bruni, bascule pour la première fois de son histoire à gauche, avec Mario Lucini, 74,86 %
 Toscane,	Lucques		Mauro Favilla, bascule à gauche, Alessandro Tambellini, 69,72 %
 Campanie, province de Naples	Pouzzoles		(avec une administration nommée par le Gouvernement), bascule à gauche Vincenzo Figliolia avec 67,80 %
 Sicile, province de Trapani, 	Marsala 		Lorenzo Carini, bascule au centre gauche Giulia Maria Adamo 65,86 %
 Lombardie, province de Milan, 	Sesto San Giovanni		Giorgio Oldrini, bascule au centre gauche Monica Luigia Chittò 69,39 %
 Piémont, Asti		Giorgio Galvagno, bascule à gauche Fabrizio Brignolo 56,89 %
 dans les Abruzzes, 	L'Aquila		Massimo Cialente, réélu au ballotage
 Sicile, Trapani		Girolamo Fazio, reste à droite Vito Damiano 53,56 %
 Toscane	province de Massa et Carrare, 	Carrare		Angelo Andrea Zubbani, gauche, réélu au premier tour
 Sicile, Agrigente		Marco Zambuto, centre, réélu
 Lombardie, province de Milan,	Legnano		Lorenzo Vitali, bascule à gauche Alberto Centinaio, 51,91 %
 Pouilles,	province de Bari, 	Bitonto		(avec une administration nommée par le Gouvernement), bascule à gauche Michele Abbaticchio	65,40 % (contre une liste de centre gauche)
 Campanie, province de Naples, 	Acerra		(avec une administration nommée par le Gouvernement), bascule du centre gauche au  Pôle (UDC) Raffaele Lettieri, 51,93 % (c'est le principal échec de la gauche avec Parme)
 Piémont, Coni		Alberto Valmaggia, bascule au centre (UDC) avec Federico Borgna, 59,88 % (autre échec de la gauche)
 Puglia, province de Barletta-Andria-Trani, 	Trani		Giuseppe Tarantini, reste à droite Luigi Nicola Riserbato, 50,79 %
 dans le Latium,	province de Rome, 	Civitavecchia 	Giovanni Moscherini, bascule à gauche Pietro Tidei, 52,74 %
 Campanie, province de Caserte, 	Aversa		Domenico Ciaramella, reste à droite avec Giuseppe Sagliocco, 56,96 %
 Abruzzes	, province de Pescara 	Montesilvano		Pasquale Cordoma, bascule à gauche avec Attilio Di Mattia, 53,81 %
 Puglia,	Tarante 	Martina Franca		(avec une administration nommée par le Gouvernement), bascule à gauche avec Francesco Ancona, 68,55 %
 Sicile,	province de Catane 	Paternò 		Giuseppe Failla, bascule à gauche avec Mauro Mangano, 55,94 %
 Sicile,	province de Catane, 	Misterbianco 		Antonina Maria Caruso, bascule du centre à une liste citoyenne Antonino "Nino" Di Guardo, 56,18 %
 Latium	Frosinone		Michele Marini (centre gauche) est battu par Nicola Ottaviani, droite (PdL), 53,12 %
 Latium	Rieti		Giuseppe Emili, bascule à gauche avec Simone Petrangeli, 67,17 %.

Notes et références 

Municipales
2012
Politique en mai 2012